Izak (ime)

Osobe
 Izak, starozavjetni patrijarh, sin Abrahamov
 Izak I. Komnen (1007. – 1061.), bizantski car
 Izak I. Etiopski, car Etiopije 1414. – 1429.
 Izak II. Angel (1135. – 1204.), bizantski car
 Izak de Stella (Isaac de Stella) (1100. – 1178.), francuski skolastičar
 Izak Slijepi (1165. – 1235.), židovski rabin
 Izak Morović (1925. – 2014.), hrvatski slikar
 Izak od Antiohije (1. stoljeće), kršćanski teolog i filozof
 Izak od Ninive (Izak Sirijski; 7. stoljeće), kršćanski teolog i filozof
 Izak Šalomon (Kapper Siegfried; 1821, - 1879.), češki liječnik i skupljač narodnih pjesama
 Izak Šimšelović (Ben Zvi Yitzhak; 1884. – 1963.), izraelski političar
 Izak Veliki Sveti (345. – 431.), prvi prevoditelj Biblije na armenski